Der Coupe d’Europe 2005/06 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 48. Auflage fand vom 1. bis zum 4. Juni 2006 in Schiltigheim statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein gesetzt ist. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der fünf Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Der AGIPI Courbevoie gewann zum zweiten Mal den Coupe d’Europe vor dem Eurasia BC aus Istanbul und dem CB Fuengirola.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Es wurden aber immer drei Sätze gespielt. Das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Duisburg  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Athen  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Ragusa  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in St.Maur/Paris  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2005/06 

2006
Coupe dEurope 2005/06
Billardturnier in Schiltigheim